Slovo leč nebo Leč má více významů:

 leč (hon) – lovecký výraz, označuje prostor, kde se odehrává část společného lovu. Během společného lovu se loví zpravidla postupně v několika lečích
 poslední leč – myslivecká pijatyka
 Leč (Liteň) – část městyse Liteň v okrese Beroun
 Leč (Skuhrov) – část obce Skuhrov v okrese Beroun
 leč (jednotka) – stará česká jednotka plošného obsahu užívaná v lesnictví (asi 18 ha)
 česká spojka s významem zato, ale
profesionální esportová liga Evropského regionu v League of Legends - LEC

Související články 
 lečo

Externí odkazy